Heinersdorf může být:

v Bavorsku
 Heinersdorf (Bechhofen) – místní část města Bechhofen
 Heinersdorf (Langenzenn) – místní část města Langenzenn
 Heinersdorf (Seßlach) – samota, součást města Seßlach

v Berlíně
 Heinersdorf (Berlín) – místní část Berlína v obvodě Pankow

v Braniborsku
 Heinersdorf (Großbeeren) – místní část obce Großbeeren
 Heinersdorf (Kroppen) – místní část obce Kroppen
 Heinersdorf (Schwedt/Oder) – místní část města Schwedt/Oder
 Heinersdorf (Steinhöfel) – místní část obce Steinhöfel

v Durynsku
 Heinersdorf (Judenbach) – místní část obce Judenbach
 Heinersdorf (Wurzbach) – místní část města Wurzbach

v Sasku
 Borna-Heinersdorf – městská část města Chemnitz
 Heinersdorf (Bad Lausick) – místní část města Bad Lausick

Bývalé názvy:
v Česku
 Jindřichovice pod Smrkem (dříve též Heinersdorf an der Tafelfichte) – obec v Libereckém kraji
 Pilínkov (dříve též Heinersdorf) – část města Liberec

v Polsku
 Drogomin (Sulęcin) (dříve Heinersdorf) – část města Sulęcin
 Dziewiętlice (dříve Heinersdorf) – vesnice v Opolském vojvodství
 Chwalęcice (Gorzów Wielkopolski) (dříve Heinersdorf) – část města Gorzów Wielkopolski
 Jaworek (okres Ząbkowice) (dříve Heinersdorf) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství
 Jędrzychów (okres Polkovice) (dříve Heinersdorf) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství
 Spalona (okres Lehnice) (dříve Heinersdorf) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství